Jean Amaury (Amiens, 1900 - 1980) est un journaliste, photographe et écrivain français. Il est notamment l'auteur de Nous n'irons plus à Venise, Les Amants d'Acapulco, Passion sans raison à Bangkor.

Sa vie 
Né à Amiens le , Jean Amaury descend d'une longue lignée d'artisans sabotiers. Son père, Georges Amaury, épouse en 1894 Evelyne Touquet, nièce adoptive d’Édouard Drumont. Evelyne se révèle une épouse infidèle. On lui prête une courte relation avec le pianiste Artur Schnabel. Ses aventures se succèderont jusqu’en 1911 et pousseront Georges Amaury au suicide par pendaison.

Le petit Jean, profondément marqué par la mort de son père, se renfermera sur lui-même et deviendra de plus en plus solitaire. Il passera son temps entre rêveries, lectures et promenades le long de la Somme. Il n’acceptera jamais le remariage de sa mère (seulement deux mois après la mort de Georges) avec un autre sabotier amiénois, Gerhard Merle. Les relations entre Jean et son beau-père sont très tendues. Jean est battu à plusieurs reprises par celui qu’il a immortalisé sous les traits de François Lavilly dans Le Merle abattu (1924).

En 1911, la famille déménage à Carcassonne pour échapper aux créanciers. Commencent alors pour Jean trois années de calvaire qui lui inspireront la pièce de théâtre Les années défuntes (1959). Les écoliers de Carcassonne, « violents et cruels », font subir mille humiliations au « chétif du nord ». En 1914, à la veille de la guerre, la mère de Jean rencontre l’écrivain Joë Bousquet avec qui elle aura une relation amoureuse. Jean, écœuré par la légèreté de sa mère, retourne seul à Amiens et logera chez sa tante, Marie Luisier, jusqu’à sa majorité.

Après des études de droit peu convaincantes, Jean Amaury se lance dans le journalisme. Il apprend la photographie et publie ses premiers reportages dans Le Progrès de la Somme (qui deviendra Le Courrier Picard en 1944).

Le photographe

Œuvres 
Romans
Le Merle abattu, E. Malfère, Amiens, 1924
Les Nuits du Mékong, E. Malfère, Amiens, 1925
Passion sans Raison à Bangkor, E. Malfère, Amiens, 1927
Amour et Bagatelle, E. Malfère, Amiens, 1928
Nous n’irons plus à Venise, E. Malfère, Amiens, 1929
Les Caprices de Roxane, Edgar E., Amiens, 1930
Les Amants d’Acapulco, E. Malfère, Amiens, 1932

Essais
Vertus du défaitisme (manifeste), Les Éditions de la Sirène, Paris, 1929
Le Collectionneur, Yvert et Tellier, Amiens 1934
Pour une perspective nouvelle de la fulgurance des extrêmes dans la photographie contemporaine, chez l’auteur, 1953

Récits de voyage
Voyages au Luxembourg (3 tomes), Les Éditions de la Sirène, Paris, 1935

Théâtre
Les Années défuntes, Paris [s.n.], 1959

Citations 
S’il m’arrivait d’avoir des enfants, ils seraient adultes bien avant moi (Les Années Défuntes).
Vous pouvez me dépouiller de tout ce que je possède, mais jamais vous n’aurez mon argent (Les Années Défuntes).
Je veux être inhumé au cœur du Jardin du Luxembourg. Sur ma tombe, je veux qu’on inscrive : « J’avais pourtant dit que je voulais être incinéré » (Les Années Défuntes).

Journaliste français du XXe siècle
Photographe français
Écrivain français du XXe siècle
Naissance en janvier 1900
Naissance à Amiens
Décès en 1980
Lieu de décès inconnu